Галантер — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Галантер, Евгений (1924—2016) — американский психолог, академик, один из основателей когнитивной психологии.